Самвел ():

 Самвел — вірменське ім'я, яке означає «почутий Богом».
 «Самвел» — історичний роман вірменського письменника Раффі.
 SAMVEL (справжнє ім'я Самвел Туманян) — модель, російськомовний репер та переможець 4 сезону телепроєкту Топ модель по-українськи, чемпіон України з бойового самбо серед юнаків (2015).

Примітки